Mosen (Luzern), een gemeente in het kanton Luzern, Zwitserland
 Mosen (Thüringen), een dorp in Thüringen, Duitsland, sinds 1995 behorend tot Wünschendorf/Elster
 Julius Mosen, een Duitse dichter en schrijver (1803–1867)